Rywalizacja w wadze do 76 kg kobiet w zapasach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 została rozegrana w dniach 1-2 sierpnia w hali Makuhari Messe w Mihama-ku w Chiba.

W zawodach wzięło udział 16 zapaśniczek z 16 państw.

Drabinka turniejowa

Repasaże

Klasyfikacja

Linki zewnętrzne 
 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020